Фолсом има више значења:
 Фолсом (Пенсилванија)
 Фолсом (Калифорнија)
 Фолсом (Њу Џерзи)
 Фолсом (Луизијана)
 Фолсом (Нови Мексико)